Qeqertannguaq Killeq bezeichnet:
 Qeqertannguaq Killeq (Insel, Maniitsorsuaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguaq Killeq (Insel, Sallersua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland